Супер рагби 2000. (службени назив: 2000 Super 12) је било 5. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 12 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Финале је одиграно у Канбери, између аустралијске франшизе Брамбиса и новозеландске франшизе Крусејдерса. Крсташи су били бољи и тако се по трећи пут нашли на крову Јужне хемисфере.

Табела 

Супер 12

Плеј оф 

Полуфинале

Брамбиси - Кетси 28-5

Крусејдерси - Хајлендерси 37-15

Финале

Брамбиси - Крусејдерси 19-20

Статистика и награде 

Највише есеја

 Ендру Вокер 13, 
 Марика Вунибака 11, 
 Кристијан Кален 10, 
 Брејтон Полс 10, 
 Келеб Ралф 8, 

Највише поена

 Стирлинг Мортлок 194, 
 Ендру Мертенс 161, 
 Вилем де Вал 46, 
 Питер Грант 35, 
 Џастин Пич 32,

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2000.